Бертра́н Франсуа́ Маэ́ де Лабурдонне́ (; , Сен-Мало, Франция — , Париж, Франция) — французский мореплаватель и военачальник.

Биография 

В 1724 году внёс вклад в победу при Маэ, и это имя было присоединено к его фамилии.

Был губернатором островов Иль-де-Франс и Бурбон. Когда вспыхнула война за австрийское наследство, морской министр граф Морепа назначил Лабурдонне командующим эскадры, которая должна была закрепить господство Франции в водах Индийского океана. В 1740 году с шестью кораблями напал близ Коромандельского берега на английскую эскадру и с большими потерями удержал за собой сражение. Во время Войны за Австрийское наследство он девятого сентября 1746 года вынудил Мадрас к капитуляции и заставил побеждённых уплатить 9 миллионов ливров контрибуции, но генерал-губернатор Жозеф Франсуа Дюпле отказался утвердить договор и обвинил Лабурдонне в измене интересам Ост-Индской компании. Чтобы оправдаться, Лабурдонне отправился во Францию, где его заключили в Бастилию и только через 4 года признали невиновным и выпустили на свободу.

Литература

Статьи 
 
 

Морские офицеры Франции
Путешественники Франции
Государственные деятели Франции
Военачальники Франции
Участники Войны за австрийское наследство
Губернаторы Мадраса